è un gioco arcade di quiz pubblicato da Namco nel 1992 in Giappone.

Il gioco ha un tema safari ed anti-terroristico.

Collegamenti esterni 
 
Bakuretsu Quiz Ma-Q Dai Bōken al Killer List of Videogames
Bakuretsu Quiz Ma-Q Dai Bōken al Arcade History

Videogiochi del 1992
Videogiochi arcade
Videogiochi a quiz